Уторопы () — село в Яблоновской поселковой общине Косовского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2218 человек. Занимает площадь 32,68 км². Почтовый индекс — 78622.

Ссылки 
 Уторопы на сайте Верховной рады Украины